A Virtual FM é uma emissora de rádio localizada na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul, na FM 104.7.

Inaugurada na década de 1990, possui classe B1 de potência e seus estúdios e torre de transmissão se localizam no Seminário de Fátima, na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade. Transmite uma programação focada em pop rock nacional e internacional.

Pertencente a Mitra Diocesana de Erechim.

Ligações externas 

Virtual